Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Drum''' :

 L', un sous-marin de la classe Gato en service de 1941 à 1946 ;
 L', un sous-marin de la classe Sturgeon en service de 1972 à 1995.

Drum